Pietro Calepio – scrittore italiano
 Pietro Calepio – politico italiano